15548 Kalinowski – asteroide della fascia principale

Persone 

 Józef Kalinowski – presbitero e santo polacco
 Konstanty Kalinowski – patriota lituano naturalizzato polacco
 Zygmunt Kalinowski – calciatore polacco